Grupp B i världsmästerskapet i futsal 1989 pågick från 6 till 8 januari 1989.

Poängtabell

Matcher

Ungern mot Brasilien

Saudiarabien mot Spanien

Brasilien mot Saudiarabien

Ungern mot Spanien

Ungern mot Saudiarabien

Brasilien mot Spanien

Källor 
Officiell hemsida

Grupp B